Ženská dvouhra Internationaux de Strasbourg 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do singlové soutěže štrasburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Ukrajinka Elina Svitolinová, která do francouzské události nezasáhla.
 
Vítězkou se stala pátá nasazená Češka Barbora Krejčíková, jež ve finále zdolala nenasazenou rumunskou tenistku Soranu Cîrsteaovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Na okruhu WTA Tour si tak ve 25 letech připsala premiérový singlový titul, když dvě předchozí finále prohrála. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum, 33. místo žebříčku. Ve Štrasburku se stala třetí českou šampionkou po své bývalé trenérce Janě Novotné (1989) a Nicole Vaidišové (2006).

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2021
WTA Tour 2021